Neustädter Wache ist die Bezeichnung:

 eines Gebäudes in Dresden; siehe Blockhaus (Dresden)
 eines Torhauses in Quedlinburg; siehe Neustädter Wache (Quedlinburg)